В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Петра Губер і Петра Кеппелер виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабрина Голеш і Тіна Шоєр-Ларсен 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Сабрина Голеш /  Тіна Шоєр-Ларсен (фінал)
 Белінда Кордвелл /  Джулі Річардсон (півфінал)

 Чілла Бартош /  Івона Кучинська (півфінал)
 Петра Губер /  Петра Кеппелер (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open